Schelhase ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Christian Schelhase (Adolf Christian Schellhase; Schelhas und Varianten; 1642–1706), deutscher Jurist, Bürgermeister von Jena
 Ernst Friedemann Schelhase (1649–1703), deutscher Mediziner, Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina

Siehe auch:
 Scheelhaase